Bolognina – rione di Bologna
 Svolta della Bolognina – processo politico che portò allo scioglimento del PCI e alla nascita del PDS
 Bolognina – frazione del comune di Perledo (LC)
 Bolognina – frazione del comune di Bedizzole (BS)
 Bolognina – frazione del comune di Crevalcore (BO)